Bajo la denominación de monasterio o convento de las Descalzas Reales existen varios edificios religiosos, relacionados con la orden de las clarisas franciscanas descalzas.

Puede corresponder a:
 el Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid);
 el Convento de las Descalzas Reales (Valladolid);
 el Monasterio de las Descalzas Reales (Zaragoza);